Nemčice, gemeente in Slowakije
Němčice (doorverwijspagina), gemeenten in Tsjechië